Алексей Корсаков:
 Корсаков, Алексей Иванович (1751—1821) — генерал от артиллерии, директор Артиллерийского корпуса, президент Берг-коллегии, сенатор, коллекционер.
 Корсаков, Алексей Николаевич (1823—1890) — русский историк.